Бургундия (, Burgundia) може да се отнася за:

 Бургундия, регион в Източна Франция
 Бургундия, историческа област в Западна Европа
 Кралство на бургундите, началото на 5 век-534 г.
 Франкско кралство Бургундия, 534-855 г.
 Долна Бургундия, 879-933 г.
 Горна Бургундия, 888-933 г.
 Бургундско херцогство, 880–1477 г. в днешна източна Франция
 Кралство Бургундия, второто кралство Бургундия (Арелат), 933–1378 г.
 Бургундия (графство), 982–1678 г.
 Бургундска Нидерландия, 1384-1530 г.
 Бургундска династия, херцози на Бургундия
 Стара бургундска династия, oт 1032- 1361 г.
 Бургундска династия (Португалия) (Алфонсини), крале на Португалия 1089–1383
 Династия Валоа Бургундия, Млада Бургундска династия, „Валоа Бургундски дом“, 1363-1482 г.